een inwoner van het land Botswana
 een andere naam voor leden van het volk de Tswana